Buffon je vlastní jméno francouzského původu:

Osoby
 Georges Louis Leclerc de Buffon (1707–1788) – francouzský přírodovědec a matematik
 Gianluigi Buffon (* 1978) – italský fotbalista

Obce
 Buffon (Burgundsko) – obec ve Francii

další významy
 Buffon (kráter) – kráter na Měsíci
 Buffon (souostroví) – souostroví v Antarktidě

Rozcestníky - příjmení